

Aziende 
 ONE – ramo statunitense della campagna Make Poverty History
 one – operatore di telefonia mobile austriaco
 ONE – società consortile di trasporto italiana

Cinema 
 One – film del 1998 diretto da Tony Barbieri

Codici 
 ONE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Onepusu (Isole Salomone)
 one – codice ISO 639-3 della lingua oneida

Linguistica 
 Lingue one – sottogruppo delle lingue torricelli

Moda 
 CK One – profumo di Calvin Klein

Musica 
 One – gruppo musicale cipriota
 One – album di Bob James del 1974
 One – album dei Bee Gees del 1989
 One – singolo dei Bee Gees del 1989
 One – album di Matt Goss del 1997
 One – brano di Ringo Starr del 1998
 One – album dei Crown City Rockers del 2001
 One – album di Neal Morse del 2004
 One – album di Angela Aki del 2005
 One – album di Kool Savas & Azad del 2005
 One – album degli Arashi del 2005
 One – EP degli Hillsong United del 1998
 One – singolo dei Metallica del 1989 
 One – singolo degli U2 del 1992
 One – singolo degli Hooverphonic del 2002
 One – singolo di Mary J. Blige e degli U2 del 2005
 One – singolo di Cody Simpson del 2009
 One – singolo di Fat Joe e di Akon del 2009
 One – singolo degli Swedish House Mafia del 2010
 One – album dei Tesseract del 2011
 One – album di C418 del 2012
 One (Always Hardcore) – singolo degli Scooter del 2004
 One – EP degli Sleep Token del 2016

Persone 
 One – mangaka giapponese
 One – rapper sudcoreano
 Albert One – cantante italiano

Sport 
 ONE Championship – organizzazione singaporiana di arti marziali miste

Televisione 
 Sola (One) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager

Videogiochi 
 One – videogioco per PlayStation

Pagine correlate 
 1 (disambigua)
 Numero Uno
 UNO

Altri progetti